Puyallup ist der Name
eines nordamerikanischen Indianerstammes, siehe Puyallup (Volk)
eines Flusses im US-Bundesstaat Washington, siehe Puyallup River
einer Stadt im US-Bundesstaat Washington, siehe Puyallup (Washington)